In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita della nazionale di calcio di Cipro. In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a giugno 2012.

Collegamenti esterni
  Ciprus - Record International Players su Rsssf.com
  Calciatori della Nazionale cipriota su eu-football

Cipro
Calciatori della Nazionale cipriota